

События

Астрономические явления 
 31 марта. Кольцеобразное солнечное затмение.
 24 сентября. Полное солнечное затмение.

Скончались 
 Брут II Зелёный Щит, легендарный король бриттов, которого упоминал Гальфрид Монмутский

См. также

Примечания